L'équipe cycliste DC Bank/Probaclac est une équipe cycliste canadienne, créée en 2012 sous le nom d'Ekoï.com-Gaspésien et ayant eu le statut d'équipe continentale entre 2012 et 2013 ainsi qu'entre 2018 et 2020.

Histoire de l'équipe

Principales victoires

Classements UCI

DC Bank/Probaclac en 2020

Saisons précédentes

Notes et références 

Équipe cycliste au Canada
Équipe cycliste continentale